G6 kan avse:
 G6 (internationell organisation) – en grupp länder som slöt sig samman 22 maj 1984 med syfte att arbeta för avveckling av kärnvapen
 G6-ackord –  ett ackord tillfört en eller flera toner som inte ingår i grundackordet, se färgade ackord
 G6 – ett pappersformat